Алекса́ндр Петро́вич Андре́ев:
 Андреев, Александр Петрович (1820—1882) — русский гидрограф, генерал-лейтенант.
 Андреев, Александр Петрович (1901—1987) — русский генерал-лейтенант авиации.
 Андреев, Александр Петрович (1910—1990) — директор Свердловского завода электроавтоматики, Герой Социалистического Труда.
 Андреев, Александр Петрович (1923—2020) — советский военный деятель, генерал-полковник авиации, Герой России.